Sclerographium är ett släkte av svampar. Sclerographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sclerographium